Lester může být:

jméno
 Lester Allan Pelton (1829–1908) – americký vynálezce
 Lester del Rey (1915–1993) – americký spisovatel
 Lester Frank Ward (1841–1913) – americký sociolog a biolog
 Lester Patrick (1883–1960) – kanadský hokejista
 Lester Patrick Trophy – trofej
 Lester B. Pearson (1897–1972) – kanadský profesor, historik, státník, diplomat a politik
 Lester Young (1909–1959) – americký saxofonista a klarinetista
 Lester Bowie (1941–1999) – americký trumpetista
 Lester Bangs (1948–1982) – americký hudební publicista
 Lester Peltier (* 1988) – fotbalový útočník z Trinidadu a Tobaga

příjmení
 Richard Lester (* 1932) – americký režisér žijící ve Spojeném království

jiný význam
 Wicked Lester – hudební skupina